Saccardinula — рід грибів родини Elsinoaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Saccardinula відносять 14 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1885. Fungi guaranitici. Pugillus I. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 19(6):241-265 — P.257

Роди грибів
1885 у науці